Первая Лига ХФЛ — 23-й розыгрыш турнира. «Динамо» (Загреб) защищает свой чемпионский титул.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник kicker.de

Календарь

Бомбардиры

Источники 

2013/2014
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2013 году
Спорт в Хорватии в 2014 году